QZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smiggin Holes (Australia)